Gazda z Diabelnej (serial telewizyjny)
 Gazda z Diabelnej (powieść)

Zobacz też